

Cinema 
 Survivor aereo maledetto (The Survivor) – film del 1981 diretto da David Hemmings
 The Survivor – film del 1998 diretto da Nick Davis

Letteratura 
 Il sopravvissuto (The Survivor) – racconto di August Derleth del 1957
 The Survivor – romanzo di Thomas Keneally del 1969
 Il superstite (The Survivor) – romanzo di James Herbert del 1976

Televisione 
 Il superstite (The Survivor) – episodio della prima stagione di Star Trek - La serie animata
 La talpa (The Survivor) – episodio della nona stagione de La signora in giallo
 The Survivor – episodio de Le nuove avventure di Flipper

Pagine correlate 
 Survivor
 The Survivors